Altonah bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Altonah (Pennsylvania), im Northampton County
 Altonah (Utah), im Duchesne County

Siehe auch:
 Altona
 Altoona
 Allatoona